Świt żywych trupów – film z 1978 roku
 Świt żywych trupów – film z 2004 roku
 Świt żywych trupów – album muzyczny polskiego rapera Buki.